Equal Rights est un album musical de l'artiste Peter Tosh.
 Equal Rights est un label musical de Dancehall.